Ardahan kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Árdana, Eparchía Ammochóstou,

Turkiet 

 Ardahan (stad), 
 Ardahan (provins), 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar